

Селище міського типу:
 Катеринівка — Луганська область, Луганський район, Луганська громада

Села:
 Катеринівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Катеринівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська міська громада
 Катеринівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада
 Катеринівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна громада
 Катеринівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Лихівська селищна громада
 Катеринівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Катеринівка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Катеринівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Васильківська селищна громада
 Катеринівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Миколаївська сільська громада
 Катеринівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Покровська селищна громада
 Катеринівка — Донецька область, Краматорський район, Іллінівська сільська громада
 Катеринівка — Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська громада
 Катеринівка — Донецька область, Краматорський район, Новодонецька селищна громада
 Катеринівка — Донецька область, Маріупольський район
 Катеринівка — Донецька область, Покровський район
 Катеринівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Катеринівка — Житомирська область, Звягельський район
 Катеринівка — Житомирська область, Житомирський район, Тетерівська сільська громада
 Катеринівка — Житомирська область, Житомирський район, Хорошівська селищна громада
 Катеринівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада
 Катеринівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Катеринівська сільська громада
 Катеринівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Катеринівка — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Катеринівка — Луганська область, Луганський район, Молодогвардійська міська громада
 Катеринівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Катеринівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Катеринівка — Рівненська область, Сарненський район
 Катеринівка — Сумська область, Охтирський район
 Катеринівка — Сумська область, Сумський район, Білопільська міська громада
 Катеринівка — Сумська область, Сумський район, Лебединська міська громада
 Катеринівка — Сумська область, Шосткинський район
 Катеринівка — Тернопільська область, Кременецький район
 Катеринівка — Харківська область, Красноградський район
 Катеринівка — Харківська область, Куп'янський район
 Катеринівка — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада
 Катеринівка — Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада
 Катеринівка — Херсонська область, Генічеський район
 Катеринівка — Херсонська область, Каховський район
 Катеринівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Катеринівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Катеринівка — Черкаська область, Черкаський район
 Катеринівка — Чернігівська область, Ніжинський район

 Катеринівка — колишнє село Добропільського району Донецької області, приєднано до села Ганнівка
 Катеринівка — колишнє село Красноградського району Харківської області, об'єднане з селом Гадяч рішенням Харківської обласної ради від 25 липня 1997 року.
 Катеринівка (Катеринівські (х-ри)) — колишнє село (до 01.02.1945 хутір) Троїцького / Любашівського району Одещини, приєднано та/або включене в смугу с. Новокарбівка (12.09.1967 р.)
 Катеринівка — колишнє село Вільшанського району Кіровоградської області

Селища:
 Катеринівка — Донецька область, Донецький район (до 2020 року — Амвросіївський район)

 Катеринівка — колишнє селище Козятинського району Вінницької області (зняте з обліку 17 липня 2012 року)

Місцевість:
 Катеринівка — історична місцевість Києва, колишнє дачне селище

Пункт пропуску:
 Катеринівка — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією

Катеринівка (; ) — село, Кам'янський район (тимчасово окупована територія Молдови — Придністров'я)

Див. також 
 Катеринівка Перша

Примітки